

Patronyme 

 Colin Allred (né en 1983), joueur de football américain, avocat et homme politique américain ;
 Corbin Allred (né en 1979), acteur américain ;
 Gloria Allred (née Bloom en 1941), avocate et commentatrice de radio et de télévision américaine ;
 Lance Allred (né en 1981), joueur américain de basket-ball ;
 Laura Allred, coloriste de bande dessinée américaine, épouse de Mike Allred ;
 Mike Allred, dessinateur et scénariste de comics américain.

Voir aussi 
 Échelle d'Allred-Rochow, en physique